Priseltsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Приселци) :
Priseltsi, village bulgare de l'obchtina de Nessebar, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Priseltsi, village bulgare de l'obchtina d'Avren, situé dans l'oblast de Varna.